Тухчар (устар.: Бильт-Аух, ) — село в Новолакском районе Дагестана.

Образует сельское поселение село Тухчар как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Расположено к юго-западу от Хасавюрта, чуть выше автотрассы «Кавказ». Находится на правом берегу реки Аксай, на границе с Чеченской Республикой.

Ближайшие населённые пункты: на севере — село Цияб Цолода, на северо-западе село — Герзель-Аул (Чечня), на юге село — Галайты (Чечня), на юго-западе село — Ишхой-Юрт, на востоке село — Гамиях.

История 
Основано в 1858 году. На карте Закавказского края 1834 года и на карте Стрельбицкого, составленной в 1895 году, село обозначено как Бельтой.

По переписи 1926 года Ауховский аул имел население 867 жителей.

22 ноября 1928 года 4 сессией ЦИК ДАССР 6 созыва принимается новый проект районирования республики. На его основе было принято постановление о разукрупнении округов и районов и образовании 26 кантонов и 2 подкантонов. Хасавюртовский кантон был образован на части территории бывшего Хасавюртовского округа, переданного в состав ДАССР из Терской области в 1921 году. По новому районированию кантон состоял из 18 сельских советов, в том числе и Бильтаульский — Бильтаул, Ивановская мельница.

Во время депортации чеченцев в Среднюю Азию аул был выслан. Территория была заселена лакцами из сел Тухчар, Чаях и Шара Лакского района. В 1975 году в село были переселены аварцы — жители села Кижани Ботлихского района, разрушенного землетрясением. Существует проект по переселению лакцев к северу от Махачкалы, где основано новое село Тухчар и восстановлению Ауховского района. Село известно трагическими событиями 5 сентября 1999 года. Тогда были жестоко казнены российские военнослужащие, принимавшие участие во второй Чеченской войне.

Галерея

Население 

 Национальный состав
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года:

Образование 
 Тухчарская муниципальная средняя общеобразовательная школа.

Известные уроженцы 
Шоип-Мулла (Шуаиб-мулла) Цонтороевский () (1804—1844) — чеченский полководец времен Кавказской Войны, «Маршал лесной войны», один из наибов Имама Шамиля.

См. также 
 Убийство российских военнослужащих в селе Тухчар

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Населённые пункты Новолакского района
Муниципальные образования Новолакского района
Сельские поселения Дагестана
Ауховский район